Спейт () — английская фамилия. Известные носители:
 Спейт, Грехэм (1921—2008) — новозеландский судья и государственный деятель.
 Спейт, Ричард (род. 1970) - американский актёр.
 Спейт, Ричард Доббс (1758—1802) — американский революционер, восьмой губернатор американского штата Северная Каролина с 1792 по 1795 годы.